Примулина () — род многолетних наземных корневищных травянистых растений семейства .

Этимология названия 
Название рода — уменьшительное от «примула», название рода Примула, семейства Primulaceae, очевидно из-за внешнего сходства растений.

Изменения в тахономии и классификации (2011) 
В связи с реорганизацией рода Хирита (Chirita), одна из трёх его секций, а именно секция Gibbosaccus, а также роды Chiritopsis и Wentsaiboea, включены в, до недавнего времени монотипный, род Примулина (Primulina), количество видов которого тем самым увеличивается примерно до 150.

Ботаническое описание 
Многолетние наземные или эпипетрические корневищные бесстебельные травы.
Листев немного, прикорневые, собраны в розетку, основание сердцевидное, с волнисто-крылатым черешком, овально-округлые, лопастные, опушение на адаксиальной стороне, опушение и железистые волоски на абаксиальной стороне.
Соцветия пазушные, цимоидные на цветоносах, 3-9—цветковый зонтик с двумя супротивными прицветниками;
цветоносы равны или короче листьев, с прицветниками.
Чашелистики свободные, ланцетовидные.
Чашечка актиноморфная, 5-членная.
Венчик зигоморфный, лилового цвета, с фиолетовой полосой по центру каждой лопасти и редким опушением в виде полос или с железистыми волосками;
трубка цилиндрическая, без вздутия, длиннее чем отгиб венчика, около 3-4 мм в диаметре;
отгиб венчика неясно двугубый; адаксиальная губа 2-лопастная, абаксиальная — 3-лопастная.
тычинок 2, по длине — равные венчику, приросшие к абаксиальной стороне трубки венчика близ середины;
стаминодий — 3, приросшие к адаксиальной стороне трубки;
пыльники сближенные, открываются по продольным бороздкам.
Нектарник из 2 желёз, кольцевой.
Завязь узкояйцевидная, столбик короткий, рыльце 2-зубчатое.
Плод — коробочка, короче чашечки, открывается локулицидно к основанию, 2-створчатая, не перекрученая.
Семена без придатков.

Ареал и климатические условия 
Южный Китай, север провинции Гуандун; растёт как геофит в речных долинах, и в затененных местах в горных лесах, на высоте 100—300 м над уровнем моря.

Хозяйственное значение и применение 
В культуре редко встречающееся растение.

Агротехника встречающихся в культуре видов 
Условия содержания и уход подобно как у близкородственных родов Хирита, Бриггсия.

Виды 
По информации на сайте IPNI в 2011-2012 род Примулина увеличен примерно до 150 видов.

Существует и другой список видов рода Примулина по данным Flora of China

 Primulina tabacum Hance — Примулина табачная

Примечания

Литература 
 Все о комнатных фиалках. / Ван дер Неер, — СПб.: ООО «С3КЭО Кристалл», М.: Оникс, 2007. — Примулина — стр. 212

 Статья: Molecular systematics and remodelling of Chirita and associated genera (Gesneriaceae). – Weber, Anton; Middleton, David J.; Forrest, Alan; Kiew, Ruth; Lim, Chung Lu; Rafidah, A.R.; Sontag, Susanne; Triboun, Pramote; Wei, Yi-Gang; Yao, Tze Leong; Möller, Michael. – Taxon, Volume 60, Number 3, June 2011 , pp. 767-790(24). – International Association for Plant Taxonomy.

Ссылки 
  '' in A. Weber & L. E. Skog 2007,
  Flora of China — Примулина''

Растения по алфавиту
Геснериевые
Декоративные растения